Саніна Ірина Федорівна ( 8 жовтня 1985, Донецьк) — українська футболістка та тренерка.
 Санін Олесь Геннадійович ( 30 липня 1972, Камінь-Каширський) — український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор. Заслужений артист України.
 Саніна Ольга Романівна — завідувач кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій (ЗЕПМ ІППТ), Національний університет «Львівська Політехніка» (з 2010 року).
 Юлія Саніна — сценічне ім'я Юлії Головань, солістки українського гурту ''The Hardkiss.

Українські прізвища